Albert Schwegler (1819–1857), een Duitse filosoof, theoloog en historicus
 Christian Schwegler (1984), een Zwitserse voetballer
 Pirmin Schwegler (1987), een Zwitserse voetballer